

Sigle 
 Zastava Kamioni – produttore di camion del gruppo Zastava

Codici 
 ZK – codice vettore IATA di Great Lakes Airlines
 ZK – codice HASC del comune di Zelenikovo (Macedonia del Nord)
 ZK – designazione degli squadroni della US Navy per Kite Ballon Squadron

Musica 
 ZK – gruppo musicale punk tedesco

Altro 
 zK – simbolo dello zeptokelvin
 ZK – simbolo dello zettakelvin
 ZK – targa automobilistica della città di Koszalin (Polonia)